Téboul est un patronyme d'origine sépharade notamment porté par : 
 Maurice Boutel (né Maurice Teboul en 1923), réalisateur et scénariste français, 
 Philippe Teboul, percussionniste et batteur français, 
 Sophie Teboul (née en 1976), pianiste française, 
 Victor Teboul, écrivain québécois, originaire d'Alexandrie (Égypte).